Ura se poate referi la:

Ura, o interjecție în limba română care exprimă fie bucurie, sau un îndemn la atac militar în armata română
Ura, forma articulată a unui substantiv în limba română care exprimă un sentiment puternic de antipatie intensă
Ura, sat în Ungaria